Amt Grünsfeld steht für:

 Amt Grünsfeld (Baden), während der napoleonischen Zeit von 1807 bis 1813 bestehende Verwaltungseinheit im Norden des Großherzogtums Baden
 Oberamt Grünsfeld, 1803 aufgelöstes Amt des Hochstifts Würzburg